Roman Matoušek
 Petr Matoušek
 Karel Matoušek

Zobacz też 
 Matušek